Tijdens de Tachtigjarige Oorlog
 Inname van Groenlo (1580) - door de graaf van Rennenberg (eerste Spaanse bezetting)
 Beleg van Groenlo (1595) - door Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje (onsuccesvol)
 Beleg van Groenlo (1597) - door Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje
 Eerste en Tweede Beleg van Groenlo (1606) - door respectievelijk Ambrogio Spinola en Maurits van Oranje (onsuccesvol)
 Beleg van Groenlo (1627) - door prins Frederik Hendrik van Oranje

Tijdens de Hollandse Oorlog
 Beleg van Groenlo (1672) - door Bernhard von Galen, bisschop van Münster

Zie ook
 Slag om Grolle - jaarlijks evenement waarbij het beleg van Groenlo van 1627 wordt nagespeeld